Fraticelli – frati francescani che nel XIV secolo si ribellarono all'autorità della gerarchia ecclesiastica
Fraticelli di Monte Malbe – ordine religioso fondato nel XIV secolo a Monte Malbe
 Pietro Fraticelli (1803-1866) - editore e letterato italiano
Franco Fraticelli (1928-2012) – montatore italiano